Madre de Dios - signifiant en espagnol littéralement Mère de Dieu (la Sainte-Vierge Marie) peut désigner : 
 Région de Madre de Dios, une région du Pérou, dont le nom provient du Río Madre de Dios qui la traverse,
 Río Madre de Dios, encore nommé Mayutata ou Amaru Mayu, une rivière dont le bassin est partagé entre le Pérou et la Bolivie,
 Île Madre de Dios,  une île appartenant à l'archipel Madre de Dios, dans la région de Magallanes et de l'Antarctique chilien, au Chili.